Азо́вское — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Азовское — прежнее название села Азовое Уланского района Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Азовское — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Азовское — посёлок городского типа в Джанкойском районе.
 Азовское — село в Ленинском районе.

Украина 
 Азовское — посёлок в Мангушском районе Донецкой области.
 Азовское — село в Акимовском районе Запорожской области, ликвидировано в 2004 году.
 Азовское (до 2016 года — Луначарское) — село в Бердянском районе Запорожской области.
 Азовское (до 2016 года — Фрунзе) — село в Геническом районе Херсонской области.

См. также 
 Азовское море
 Азовское казачье войско
 Азовское морское пароходство
 Азовское сельское поселение
 Азовское сидение
 Азовская
 Азовский
 Азов (значения)
 Новоазовское